Стрельба из лука на XXVI летних Олимпийских играх

Медалисты

Мужчины

Женщины

Страны 

Условные очки считаются по схеме: 1 место — 7, 2 место — 5 … 6 место — 1.

Результаты 
Победители поединков выделены жирным, медалисты — цветом медали.

Мужчины. Командное первенство

1/4 финала

1/2 финала

за 3 место

Финал

Женщины. Личное первенство

1/4 финала

1/2 финала

за 3 место

Финал

Женщины. Командное первенство

1/4 финала

1/2 финала

за 3 место

Финал

Мужчины. Личное первенство

1/4 финала

1/2 финала

за 3 место

Финал 

 

Соревнования на летних Олимпийских играх 1996
Международные соревнования по стрельбе из лука в США